Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1983 () — 5-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 28 октября по 4 ноября 1983 года в городе Карачи (Пакистан).

Победителями Трофея чемпионов (в 1-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, второе место заняла сборная Пакистана, бронзовым призёром чемпионата стала сборная ФРГ.

Результаты игр

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1983 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1983 на сайте todor66.com

1983
Октябрь 1983 года
Ноябрь 1983 года
1983 год в Пакистане
Международные соревнования по хоккею на траве в Пакистане
Международные спортивные соревнования в Карачи